Смерть Сталина:
 Смерть Сталина — наступила 5 марта 1953 года на Ближней даче (одна из резиденций Сталина).
 «» — графический роман французских авторов Фабьена Нури и Тьерри Робена.
 «Смерть Сталина» — британско-французский политико-сатирический комедийный художественный фильм (2017 г., реж. Армандо Ианнуччи), основанный на графическом романе.